Alapin může být:
 Semjon Zinovjevič Alapin

 Alapinova hra
 Alapinova varianta sicilské obrany
 Alapinova varianta španělské hry